Ночера может означать:

 Ночера-Инферьоре — город в Италии, в регионе Кампания, в провинции Салерно
 Ночера-Суперьоре — город в Италии, в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Ночера-Теринезе — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Катандзаро.
 Ночера-Умбра — коммуна в Италии, в регионе Умбрия,  в провинции Перуджа.
 Ночера, Паоло Мария (род. 1985) — итальянский автогонщик.